Die Football League First Division 1997/98 war die sechste Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 95. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 9. August 1997 und endete am 3. Mai 1998.

Zweitligameister wurde Nottingham Forest und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Middlesbrough direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Charlton Athletic in den Play-off-Spielen gegen Ipswich Town und im Finale gegen den AFC Sunderland durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1998/99 die drei in der Tabelle unten rangierenden Bolton Wanderers, FC Barnsley und Crystal Palace die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten Manchester City, Stoke City und der FC Reading. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1998/99 der Second-Division-Gewinner FC Watford sowie die dahinter rangierenden Bristol City und Play-off-Sieger Grimsby Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1997-98 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1997/98
Fußballsaison 1997/98